Селиванов, Александр:
 
 Селиванов, Александр Игнатьевич (1904 — ?) — советский партийный деятель.
 Селиванов, Александр Михайлович (1948—2006) — советский и российский историк.
 Селиванов, Александр Петрович (1916—2002) — советский футболист, нападающий.
 Селиванов, Александр Фёдорович (1856—1919) — российский писатель, архивист и краевед.
 Селиванов, Александр Юрьевич (род. 1971) — российский хоккеист, тренер.